Zálesí (Duits: Schröffelsdorf) is een Tsjechische gemeente in de regio Zuid-Moravië, en maakt deel uit van het district Znojmo.
Zálesí telt 186 inwoners.

Gemeente in Znojmo